«Зелёные рукава́» () — английская народная песня, известная с XVI века. Дважды упоминается в произведениях Уильяма Шекспира, в том числе в комедии «Виндзорские насмешницы».

Происхождение и название 

О происхождении песни известно немного. Мелодия, написанная анонимным композитором XVI века на гармоническую модель романески, стала основой для многочисленных вариаций. Текст баллады часто приписывают английскому королю Генриху VIII, который якобы адресовал эти стихи своей возлюбленной, предположительно Анне Болейн, ставшей второй женой Генриха. Она не поддалась попыткам короля совратить её, и этот отказ отражён в словах песни. Однако также есть мнение, что песня относится к периоду правления королевы Елизаветы I, поскольку итальянский стиль композиции, в котором она написана, попал в Англию лишь после смерти короля.

Впервые текст «Greensleeves» был опубликован в 1566 году в Лондоне в сборнике «Приятные сонеты и истории», который был переиздан под названием «Горсть приятных наслаждений» в 1584 году. Этот вариант, дошедший до наших дней, включает 18 четверостиший и рефрен, однако принято считать, что только четыре четверостишия и рефрен являются подлинными. Всего же существует огромное число куплетов (по некоторым оценкам, до 1800), обыгрывающих одну и ту же тему — сетования автора на возлюбленную, покинувшую его, несмотря на все его старания.

Существует множество пародий на неё и на другие темы; «Greensleeves» — одна из самых пародируемых филкерами песен.

Название песни отражает прозвище неверной возлюбленной, к которой обращается автор. Считается, что зелёные рукава могли являться атрибутом одежды куртизанок в средневековой Англии. В Кентерберийских рассказах зелёный цвет упоминается как «цвет лёгкости в любви», поскольку после «свободной любви» на одежде девушки оставались пятна от травы. Тем не менее, в переводе Маршака, не вошедшем в опубликованную версию, присутствуют строки, опровергающие эту версию. Если принять во внимание тот факт, что Генрих VIII был принцем Уэльским и королём Ирландии, имеющих зелёные геральдические цвета, то равнодушной возлюбленной можно считать персонификацию самой Англии. Тот факт, что Генрих VIII вывел Англию из-под власти католической церкви, делает песню неформальным гимном независимости Англии.

Слова

Использования и упоминания 

 Новелла Матвеева процитировала фрагмент мелодии в своей песне «Девушка из харчевни».
 Мелодия песни звучит в советском фильме «Деревня Утка», а также в мультфильме «Левша» (по повести Н. С. Лескова).
 Самуил Маршак сделал перевод слов песни в виде стихотворения «Зелёные рукава» («Твоим зелёным рукавам…»)
 Песня упоминается в книге Танит Ли «Серебряный любовник».
 Песня звучит в советском фильме «Морские рассказы» (1967).
 Мелодию песни на арфе можно услышать в фильме «Не послать ли нам гонца».

Примечания

Ссылки 
 
 Денис Анипченко История песни Greensleeves // Song Story — истории песен. — 9 сентября 2013.
 Давид Эйдельман Антология одной песни: «Зелёные рукава» (англ. Greensleeves) или «Девушка из харчевни»

Английские народные песни
Народные песни Великобритании
Песни XVI века
Генрих VIII Тюдор